Анна Петровна Ковалёва (12 июня 1919 — 8 февраля 1997) — советская и латвийская актриса. Заслуженная артистка Латвийской ССР (1958).

Биография 
Анна Ковалёва родилась 12 июня 1919 года в деревне Икрово Псковской губернии в крестьянской семье.

Окончила Островскую среднюю школу (1934), Ленинградский театральный институт (1939).

Актриса Ленинградского ТЮЗа (1938—1941), Рижского театра русской драмы (1944—1947), Государственного театра юного зрителя Латвийской ССР (1948—1976).

Умерла в Риге 18 февраля 1997 года, похоронена на рижском .

Признание и награды 
 1958 — Заслуженная артистка Латвийской ССР

Творчество

Роли в театре

Рижский театр русской драмы 
  — «Невестка» Вилиса Лациса — Айя
  — «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Аннушка
  — «Враги» Максима Горького — Надя
  — «Мещане» Максима Горького — Степанида

Рижский театр юного зрителя 

  — «Красная шапочка» Евгения Шварца — Лиса
  — «Вей, ветерок!» Райниса — Байба
  — «Королевство кривых зеркал» В. Губарева и А. Успенского — Яло
  — «Злой дух» Рудольфа Блауманиса — Янка
  — «Крошка Доррит» Александры Бруштейн по одноимённому роману Чарлза Диккенса — Эмми
  — «На опасном рубеже» В. Любимова — Петя
  — «Приключения Димки» В. Коростылёва и М. Львовского — Димка
  — «В добрый час!» Виктора Розова — Катя
  — «Эмиль и берлинские мальчишки» Эриха Кестнера — Профессор
  — «Остров сокровищ» по роману Р. Л. Стивенсона — Джим
  — «Отверженные» по одноимённому роману Виктора Гюго — Гаврош
  — «Сомбреро» Сергея Михалкова — Вадим
  — «Копьё чёрного принца» Л. Прозоровского и П.Хомского — Рыжий
  — «На улице Уитмена»  — Бэла
  — «Друг мой Колька» Александра Хмелика — Юра Устинов — председатель совета отряда
  — «Чёртова мельница» Исидора Штока по пьесе Яна Дрды — Чертовка
  — «Кукла Надя» Вадима Коростылёва — Профессор
  — «Приключения Тома Сойера» Марка Твена — Билли Фишер
  — «Мишка, Серёга и я — Гарик» В.Маланкина и Г.Цеплиовича — Андрей Синицин
  — «Космический гость» по водевилю Бориса Рабкина — Мария Карповна
  — «Сотворившая чудо» Уильяма Гибсона — Виней
  — «Перед ужином» Виктора Розова — Эмма Константиновна
  — «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского — Матрёша
  — «Гусиное перо» Семёна Лунгина — учитель Маргарита Степановна
  — «Винни Пух и его друзья» по произведениям Алана Александра Милна — Сова, которая живёт в Савешнике
  — «Обыкновенная история» по роману И. А. Гончарова — Аграфена
  — «Девочка и апрель» Тамары Ян — Симка — толстая
  — «Старший сын» Александра Вампилова — Соседка
  — «Дождь лил как из ведра» Александра Хмелика — Представитель завода
  — «Брат Алёша» по роману Ф. М. Достоевского — Арина Петровна
  — «Бумбараш» по ранним произведениям Аркадия Гайдара Евгения Митько, Ю. Михайлова и Владимира Дашкевича — Крестьянка
  — «Четыре капли» Виктора Розова — Чашкина
  — «Приключения Буратино в Стране Дураков» по сказке Алексея Толстого — Тортила

Примечания

Литература и источники 
 Teātris un kino biogrāfijās : enciklopēdija / sast. un galv. red. Māra Niedra; māksl. Aleksandrs Busse. — Rīga : Preses nams, 1999-. — (Latvija un latvieši). 2.sēj. К-Ņ. — 2002. — 462 lpp. : il. ISBN 9984-00-331-0

Выпускники Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского
Персоналии:ТЮЗ имени А. А. Брянцева
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Персоналии:Рижский русский театр имени Михаила Чехова
Персоналии:Государственный театр юного зрителя Латвийской ССР